Rück steht für:
 Rück (Elsenfeld), Kirchdorf von Markt Elsenfeld, Landkreis Miltenberg, Bayern

Rück ist der Familienname folgender Personen:
 Bea-Marie Rück (* 1982), deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Regisseurin
 Fritz Rück (1895–1959), deutscher Publizist, sozialistischer Politiker und Organisator der Württembergischen Novemberrevolution
 Gerd Rück (* 1938),  deutscher Karnevalist und Büttenredner
 Peter Rück (1934–2004), deutscher Historiker
 Rosa Rück (1897–1969), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Ulrich Rück (1882–1962), deutscher Musikinstrumentensammler, Chemiker, Klavierhändler und Instrumentensammler
 Wilhelm Rück (1849–1912), deutscher Organist, Musikpädagoge, Musikinstrumentensammler und Klavierhändler

Siehe auch:
 Rüeck